Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2014/15 (Frauen) enthält alle Spielerinnen, die für die deutsche Schachbundesliga der Frauen 2014/15 gemeldet wurden und deren Einzelergebnisse.

Allgemeines 

Die 12 Vereine durften 6 Stammspielerinnen und maximal 8 Ersatzspielerinnen melden. Zwei Vereine schöpften das Meldekontingent nicht aus, nämlich der SK Großlehna, der 12 Spielerinnen meldete und der BSV Weiß-Blau Allianz Leipzig, der 10 Spielerinnen meldete. Nicht alle gemeldeten Spielerinnen kamen auch zum Einsatz. Der BSV Weiß-Blau Allianz Leipzig kam mit acht eingesetzten Spielerinnen aus, während beim USV Volksbank Halle alle 14 gemeldeten Spielerinnen mindestens eine Partie spielten. Insgesamt kamen 137 Spielerinnen zum Einsatz, von denen 11 keinen Wettkampf versäumten.
Punktbeste Spielerin war Anastassija Sawina (SC Bad Königshofen) mit 8,5 Punkten aus 11 Partien, je 8 Punkte erreichten ihre Mannschaftskollegin Maria Schöne sowie Karina Ambarzumowa (SK Schwäbisch Hall), wobei Schöne 9 Partien spielte, Ambarzumowa 11.
Mit Eva Moser, Cécile Haussernot, Viktorija Čmilytė, Lisa Schut, Julia Bochis (alle OSG Baden-Baden), Iwa Widenowa, Jovana Vojinović (beide SK Schwäbisch Hall), Margarita Wojska und Ana Matnadse (beide USV Volksbank Halle) erreichten neun Spielerinnen 100 %, wobei Moser sechs Partien spielte, Widenowa und Wojska je vier, Haussernot drei, die übrigen genannten je zwei.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2014); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, WCM = Candidate Master der Frauen.
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2014); bei Spielerinnen ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2014; ARM = Armenien, AUT = Österreich, BIH = Bosnien und Herzegowina, BLR = Weißrussland, BUL = Bulgarien, CAN = Kanada, CHN = China, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IND = Indien, IRI = Iran, ITA = Italien, LTU = Litauen, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SCO = Schottland, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, TUR = Türkei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan.
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

OSG Baden-Baden

SK Schwäbisch Hall

SC Bad Königshofen

USV Volksbank Halle

Rodewischer Schachmiezen

Hamburger SK

SK Großlehna

SF 1891 Friedberg

SF Deizisau

SK Lehrte

Schachgemeinschaft Leipzig

BSV Weiß-Blau Allianz Leipzig 

Anmerkungen:
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.
 Marina Noppes hieß bis zur Saison 2013/14 Marina Gabriel.
 Joanna Górecka heißt seit der Saison 2017/18 Joanna Mikulewicz.

Weblinks 
 Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der Saison 2014/15 auf der Website des Deutschen Schachbunds
 Ergebnisdienst beim Niedersächsischen Schachverband

Schachbundesliga der Frauen
Wikipedia:Liste
Schach 2014
Schach 2015